Bramhall est un toponyme, désignant une ville anglaise
 Bramhall est aussi un patronyme, porté par :
 Doyle Bramhall II, né en 1968, musicien américain
 John Bramhall, 1594-1663, théologien anglais